Nicola Domenico Sansone (Munique, 10 de setembro de 1991) é um futebolista profissional ítalo-germânico que atua como atacante. Atualmente, joga pelo , por empréstimo do .

Ligações externas 
 Perfil no Ogol.com

Naturais de Munique
Futebolistas da Itália
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas do Football Club Crotone
Futebolistas da Unione Sportiva Sassuolo Calcio
Futebolistas do Villarreal Club de Fútbol
Futebolistas do Bologna Football Club 1909
Jogadores da Seleção Italiana de Futebol